Rhipidocarpon är ett släkte av svampar. Rhipidocarpon ingår i familjen Parmulariaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhipidocarpon